Primera División 1948 beschreibt:

 Primera División (Argentinien) 1948
 Primera División (Chile) 1948
 Primera División (Uruguay) 1948
 Primera División de Costa Rica 1948
 Primera División 1947/48
 Primera División 1948/49